Кама може да се отнася за:
 кама – вид нож
 кама – хладно оръжие, подобно на сърп
 кама – индуистко понятие
 Кама – река в Русия, приток на Волга
 Кама – животно хибрид

Вижте също 
 Кама Сутра